Манчуэла-Конкенсе () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Куэнка в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

Муниципалитеты 

Районы Куэнки